Урсоая:
 Урсоая — село в Кагульском районе Молдавии.
 Урсоая — село в Каушанском районе Молдавии.
 Новая Урсоая — село в Каушанском районе Молдавии.